«Виртус» Рим ( — «власть») — бывший итальянский мужской баскетбольный клуб из Рима, основанный в 1960 году. В копилке команды почти все титулы Италии и Европы.

Президенты и тренеры

Президенты Виртус Рим 
 Конец 1972 — Армандо Полидори
 1972—1975 — Джованни Дель Веккио
 1975—1976 — Альфонсо Фульгози
 1976—1977 — Оддоне Пинто
 1977—1978 — Лучано Маццери
 1978—1981 — Джузеппе Маццарелла
 1981—1989 — Элизео Тимо
 1989—1993 — Карло Сама
 1993—1994 — Анджело Ровати
 1994—1999 — Джорджио Корбелли
 1999—2000 — Серджио Д’Антони
 2000—2001 — Джованни Малаго
 2001—2020 — Клаудио Тоти

Тренеры Виртус Рим 
 1972—1973 — Маурицио Полидори
 1973—1974 — Умберто Делла Пенна
 1974—1976 — Серджио Лисотти
 1976—1981 — Нелло Параторе
 1981—1982 — Джанкарло Астео
 1982 — Паоло Ди Фонцо
 1982—1985 — Валерио Бьянкини
 1985—1986 — Марио де Систи
 1986—1988 — Джузеппе Гуэрриери
 1988—1989 — Джанкарло Примо
 1989 — Петар Сканси
 1989—1991 — Валерио Бьянкини
 1991—1992 — Паоло Ди Фонцо
 1992—1994 — Франко Казалини
 1994 — Невио Чаралли
 1994—1999 — Аттилио Кайя
 1999 — Валерио Бьянкини
 1999 — Марко Кальвани
 1999—2000 — Чезаре Панкотто
 2000 — Марко Кальвани
 2000—2002 — Аттилио Кайя
 2002—2005 — Пьетро Букки
 2005—2006 — Светислав Пешич
 2006—2008 — Ясмин Репеша
 2008—2009— Фердинандо Джентиле
 2009—2011 — Маттео Боничолли
 2011 — Сашо Филиповски
 2011—2012 — Лино Лардо
 2012—2013 — Марко Кальвани
 2013 — Лука Дальмонте

Текущий состав

Названия (Именные спонсоры) 
 2016—2018 — УниКусано
 2011—2016 — Ачеа Рома
 2002—2011 — Лоттоматика
 2001—2002 — Вурц
 1997—2001 — Аэропорт Рим
 1996—1997 — Галзе Помпеа
 1995—1996 — Нова Тиррена
 1994—1995 — Теорематор
 1992—1994 — Буржи
 1989—1992 — II Месаггеро
 1988—1989 — Фонола
 1971—1988 — Банко
 1960—1971 — б/c

Титулы 
Кубок Европейских Чемпионов (1 раз): 1984

Чемпион Италии (1 раз): 1983

Кубок Корача (2 раза): 1986, 1992

Межконтинентальный Кубок (1 раз): 1984

Суперкубок Италии (1 раз): 2000

Чемпионат Италии до 15 лет (1 раз): 1980

Финалы 
 Чемпионат Италии
2008 Против Монтепаски Сиена
2013 Против Монтепаски Сиена

 Кубок Италии
1990 Против Виртус Болонья
2006 Против Карпиза Наполи

 Кубок Корача
1993 против Олимпия Милан

Полная хронология выступлений

Игры с командами НБА 
 6 октября 2006 — «Финикс» — «Виртус Рим» — 100:93 (27:17, 27:26, 24:22, 22:28)
 6 октября 2007 — «Торонто» — «Виртус Рим» — 93:87 (23:19, 21:26, 23:21, 26:21)

Ссылки 

 Официальный сайт 
 euroleague.net Досье команды

Баскетбольные клубы Италии
Участник баскетбольной Евролиги
Баскетбольные клубы по алфавиту
Спортивные клубы Рима